Хун — муніципалітет в Іспанії, який знаходиться у складі автономної спільноти Андалусія у провінції Гранада.
 Хун — місто в Лівії.
 Хун (іран. хун — криниця, водойма) — річка, що починається біля південно-східних схилів Карабі-яйли, в ярузі Чігенітра-Богаз (Крим).

Персоналії 
 Хун Женьгань (洪仁玕, 1822 — 23 листопада 1864) — один з провідних керівників і іделогов руху тайпінів, двоюрідний брат його вождя Хун Сюцюаня.
 Хун Сюцюань (洪秀全, 1 січня 1814 — 1 червня 1864) — очільник селянського руху тайпінів в Китаї.
 Лю Хун (刘洪, 130 — 196) — китайський аристократ, астроном часів династії Східна Хань.

Див. також 
 Хун фань (洪範, Великий план) — 32 глава тексту збірки «Шу цзін», один з найвідоміших текстів конфуціанського канону.